Ко́мплекс ( — связь, сочетание;  — соединение) — система, совокупность чего-либо, объединённого вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо определённой общей цели.

Может употребляться в различных областях жизнедеятельности человека в значениях:

Естественные науки 
 Комплексное соединение — в химии вид химического соединения.
 Комплекс (геология) — крупная стратиграфическая единица региональной шкалы, обнимающая толщу осадочных пород большой мощности, связанных общностью образования или тектоники, возраст которых не может быть точно установлен.

Техника 
 Комплекс (техника) — в технике два или более специфицированных изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций

Математика 
 Комплекс — в различных областях математики может обозначать:
 Комплексное число — обобщение понятия вещественного (действительного) числа.
 Комплексный анализ — раздел математики, в котором изучаются функции комплексного аргумента.
 Комплекс  —  одно из основных понятий алгебраической топологии.  Некоторые виды топологических пространств — симплициальный комплекс, CW-комплекс. Некоторые комбинаторные конструкции — абстрактный симплициальный комплекс.
 Комплекс — понятие гомологической алгебры.  Цепной комплекс — последовательность объектов с заданным граничным оператором. 
 Комплекс прямых — множество прямых в трёхмерном пространстве (проективном, аффинном, евклидовом), зависящее от трёх параметров.

Прочие дисциплины 
 Комплекс (психология) — в психологии эмоционально окрашенная совокупность представлений, мотивов и установок в бессознательном.
 Комплекс (экономика) — в экономике совокупность производств какой-либо отрасли, например, военно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс.

См. также 
 Комплекс упражнений — устойчивое выражение, обозначающее выполняемые в определённых комбинациях силовые упражнения.
 Жилой комплекс